Frank Sutton (? - 1944), mercenaire britannique ;
 Frank Sutton (1923 - 1974), acteur américain ;